Ленёв — славянская фамилия. Женская форма Ленёва.
 Ленёв, Александр Иванович (1944—2021) — советский футболист, полузащитник, мастер спорта СССР.
 Ленёв, Георгий Матвеевич (1908—1979) — советский генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Ленёв, Олег Константинович (1925—1987) — директор производственного объединения ВЭФ, Герой Социалистического Труда.